Suspense (engl. für „Spannung“) steht für:

 Suspense, ein Begriff aus der Theater-, Film- und Literaturwissenschaft
 Suspense (Hörspielserie), US-amerikanische Hörspielserie (1942–1962)
 Suspense (Fernsehserie, Vereinigtes Königreich), britische Fernsehserie (1962–1963)
 Suspense (Fernsehserie, USA), US-amerikanische Fernsehserie (1949–1954)
 Suspense, ein Album von 1984, siehe Pink Lady (Band)
 Suspense Digest, pakistanische Zeitschrift

Filmtitel:
 Suspense (1913), US-amerikanischer Stummfilm von 1913 (Regie: Phillips Smalley und Lois Weber)
 Suspense (1919), US-amerikanischer Stummfilm von 1919 (Regie: Frank Reicher)
 Suspense (1930), britischer Film von 1930 (Regie: Walter Summers)
 Suspense (1946), US-amerikanischer Film von 1946 (Regie: Frank Tuttle)